Le Championnat de France amateur 2 2007-2008 est la  édition du championnat de France de football de cinquième division. 

Le cinquième niveau du championnat oppose cent-trente clubs français répartis en huit groupes de seize et dix-huit clubs, en une série de trente-quatre rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe et les quatre meilleures deuxièmes permettent de monter en CFA lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en division d'honneur et que les équipes classées 13 jouent les matchs de barrage face aux équipes de division d'honneur.

Participants 
Ces tableaux présentent les cent-trente équipes qualifiées pour disputer le championnat 2007-2008. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend huit groupes de seize et dix-huit équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe E du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe F du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe G du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe H du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
L'UA Valettoise est maintenu en CFA 2 à la place de l'équipe réserve du FUSC Bois-Guillaume, interdite de monter à la suite de la rétrogradation de son équipe première en CFA 2.

La FFF a été contrainte de repêcher deux clubs à la suite d'une décision du tribunal administratif de Bordeaux. Ce dernier avait demandé, cinq jours avant l'ouverture de la saison, de faire rejouer le match de barrages entre le Bergerac. Dans l'impossibilité matérielle de faire rejouer la rencontre si près du début de saison, la FFF a décidé d'intégrer le Bergerac PFC et le Monts d'Or Azergues Foot dans le Groupe E.

Le FUSC Bois-Guillaume a été rétrogradé en CFA 2 par la DNCG.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Barrages DH/CFA 2

tour 
Les 22 deuxièmes de DH s'affrontent au  tour afin de pouvoir disputer un match de barrage contre les 11 barragistes de CFA 2 au 2 tour.

Match rejoué
À la suite de la décision du tribunal administratif, l'ASF Andrézieux qui avait été rétrogradé administrativement, est rétabli dans ses droits. Son équipe réserve qui a terminé en tête de la DH Rhône-Alpes, accède à la CFA 2.
Le FC Rhône Vallées, second, se retrouve en position de disputer les barrages.
Par répercussion, le match du FCS Rumilly, ne peut être homologués et la FFF se retrouve dans l'obligation d'organiser de nouveaux barrages.

2 tour

Match rejoué

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur 2 de football
 Coupe de France de football 2007-2008
 Championnat de France de football 2007-2008
 Championnat de France de football de Ligue 2 2007-2008
 Championnat de France de football National 2007-2008
 Championnat de France amateur de football 2007-2008

Liens externes 
 Le CFA 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
Championnat M5